l'Esparra (Riudarenes), fracció del municipi de Riudarenes.
 L'Esparra de Medoc, ciutat occitana.